Вронки () — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Шамотульский повят. Имеет статус городско-сельской гмины. Занимает площадь 5,81 км². Население — 11 658 человек (на 2004 год).

Промышленность 

В городе Вронки располагаются 4 завода — по производству кухонных плит, встраиваемой бытовой техники, холодильников и стиральных машин. Заводы принадлежат польской компании Amica S.A. Продукция заводов распространяется более чем в 50 странах мира под марками Amica, Hansa, Gram и Premier. Так же во Вронках располагается корейский завод по производству холодильников и стиральных машин Samsung Electronics.

Города-побратимы 
  Плерен (Франция, с 2004)

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница города

Города Великопольского воеводства
Бывшие еврейские местечки Польши